2008 Red Bull Air Race World Series — годичный сезон в соревнованиях по аэробатике Red Bull Air Race, шестой сезон чемпионата с момента начала соревнований в 2003 году. В сезоне прошло 8 этапов, в которых приняли участие двенадцать пилотов.

Авиация

Новые пилоты
В 2008 году в соревнованиях примет участие новый пилот из ЮАР - Глен Делл.

Календарь соревнований

Места и результаты

Примечания

Ссылки 
 Red Bull Air Race official website
 Unofficial Air Race website

Авиационный спорт